Dies ist eine Liste von Bergen oder Erhebungen in Südafrika:

Siehe auch 
 Höchster Berg

Quellen und Anmerkungen 

!Sudafrika, Berge
!
Sudafrika, Berge